Martyr (gênero), de espécies de besouros 

Cinema e TV
 Martyrs (filme de 2008), produção franco-canadense de terror
 Martyrs (filme de 2016), produção estadunidense de terror

Música
 "Martyr" (canção), de Depeche Mode
 Martyr (banda), canadense